Fynsserien kan henvise til flere artikler:
 Fynsserien (fodbold) – en fodboldserie.
 Fynsserien (håndbold) – en håndboldserie.